1. HNL 1993./94. (Prva hrvatska nogometna liga 1993./94.) je treće po redu nogometno natjecanje I. razreda u samostalnoj Hrvatskoj koje je organizirao Hrvatski nogometni savez. Natjecanje je započelo 20. kolovoza 1993. godine utakmicom Croatia – Šibenik (4:0), a završilo 12. lipnja 1994. godine utakmicama 34. kruga.

Natjecateljski sustav 
1. HNL 1993./94. je odlukom HNS-a od 1. kolovoza 1993. trebala imati 16 momčadi. Šibenik i Belišće su naknadnom odlukom HNS-a od 11. kolovoza 1993. godine zadržali prvoligaški status, te je liga povećana na 18 momčadi (svih 16 momčadi iz 1. HNL 1992./93. i 2 prvaka 2. HNL 1992./93.).  Ždrijeb natjecateljskih brojeva obavljen je za 16 momčadi 1. kolovoza 1993. godine, a naknadno su natjecateljske brojeve dobili Belišće (9) i Šibenik (18). Momčadi su igrale dvokružni natjecateljski sustav, a prvakom je postala momčad koja je osvojila najviše bodova (pobjeda = 2 boda, neodlučeno = 1 bod, poraz = bez bodova). Četiri posljednje plasirane momčadi u sljedećoj sezoni ispale su u niži razred natjecanja (2. HNL). Po prvi puta se u 1. HNL primjenjuje pravilo da igrač nakon tri dobivena žuta kartona na utakmicama (do tada dva žuta kartona) mora odraditi kaznu neigranja jedne utakmice.

Ljestvica učinka

Rezultati

Zanimljivosti 
 Goran Vlaović (NK Croatia Zagreb) je protiv Pazinke u 16. kolu postigao 5 pogodaka u 10:1 pobijedi svoje momčadi.
 Pobjeda Hajduka u 32. kolu ( 10:0 protiv Radnika) najveća je pobjeda u povijesti HNL-a.

Nastup klubova u Europi 
 Liga prvaka:
 Pretkolo:  B68 Toftir – Croatia Zagreb 0:5, 0:6
 1. kolo:  Steaua Bukurešt – Croatia Zagreb 1:2, 3:2
 Kup pobjednika kupova:
 1.kolo: Hajduk Split –  Ajax 1:0 u Ljubljani) 0:6

Poveznice 
 2. HNL 1993./94.
 3. HNL 1993./94.
 4. rang HNL-a 1993./94.
 5. rang HNL-a 1993./94.
 6. rang HNL-a 1993./94.
 7. rang HNL-a 1993./94.
 Ostale lige 1993./94.
 Hrvatski nogometni kup 1993./94.

Izvori i napomene 

1993./94.
 1